Юкачёв — это фамилия:

 Юкачёв, Николай Викторович (1956—2009) — татарский актёр.

 Юкачёва, Раушания Хуснутдиновна (1959—2022) — татарская актриса.